Södra göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra gölen, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,6 ha)
Södra göl (Härlövs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun, 
Södra göl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 
Södra gölen, Småland, sjö i Jönköpings kommun, 
Södra göl, Östergötland, sjö i Motala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn